Otterbein ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Otterbein (Indiana)
 Otterbein (Kalifornien)
 Otterbein (Ohio)
 Otterbein (Pennsylvania)

Personen:
 Philipp Wilhelm Otterbein (1726–1813), deutsch-amerikanischer Prediger

Sonstiges:
 Otterbein University, eine Hochschule im US-Bundesstaat Ohio